Окулово — название населённых пунктов в России:

 Окулово — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Окулово — деревня в Муромском района Владимирской области.
 Окулово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Окулово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Окулово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Окулово — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Окулово — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Окулово — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Окулово — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Окулово — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Окулово — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 ‌Окулово — деревня в Яхреньгском сельском поселении Подосиновского района Кировской области.
 Окулово — деревня в Радогощинском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области.
 Окулово — деревня в Самойловском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области.
 Окулово — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Окулово — село в Павловском районе Нижегородской области.
 Окулово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Окулово — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Окулово — село в Каменском городском округе Свердловской области.
 Окулово — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Окулово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Окулово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Акулово
 Окулов
 Окуловка (значения)